Кумы́лга — река в Волгоградской области России, левый приток Хопра. Длина — 119 км, площадь бассейна — 1730 км².

Берёт начало около хутора Троицкого Михайловского района на высоте 135 м. Течёт в юго-западном направлении и впадает в Хопёр южнее станицы Кумылженской.

Населённые пункты 

От истока к устью:
 Шарашенский
 Захаровский
 Родионовский
 Чуносовский
 Головский
 Обливский
 Кумылженская

Примечания 

Притоки Хопра
Реки Волгоградской области